Сапожников, також Сапожніков — російське прізвище. Відомі носії:

Сапожников 
 Сапожников Абрам Самуїлович (1923—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Сапожніков Артур Ратмірович — полковник медичної служби, кандидат медичних наук, заслужений лікар України
 Сапожников Валентин Іванович (1926—1996) — український дипломат. Доктор юридичних наук.
 Сапожников Василь Васильович (1861-1924) — російський ботанік та географ, мандрівник, міністр народної освіти в уряді Колчака.
 Сапожников Володимир Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Сапожников Ігор Вікторович (* 1954) — доктор історичних наук.
 Сапожников Михайло Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Сапожников Михайло Іванович (*1871 — †1937) — українсько-радянський художник-символіст російського походження.
 Сапожников Сергій Романович (* 1982) — російський композитор. Заслужений діяч мистецтв Росії.
 Сапожников Юрій Семенович (31 січня 1954 — 3 березня 2010) — військовий диригент, Заслужений артист України.
 Сапожников Юрій Сергійович (1897-1970) — український судовий медик.

 Сапожникова Галина Василівна (* 1956) — український археолог, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, кандидат історичних наук за спеціальністю археологія (1987 р.).
 Сапожникова Лідія Аркадіївна (1927—1999) — радянський, український кінокритик, сценарист. Заслужений працівник культури Української РСР (1977).

Сапожніков 
 Сапожніков Артур Ратмірович — полковник медичної служби, кандидат медичних наук, заслужений лікар України
 Сапожніков Віктор Борисович (* 1954) — український політик.
 Сапожніков Леонід Михайлович (1906-1970) — радянський вчений у галузі технології палива.
 Сапожніков Олексій Юрійович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища